Walter Jodok Kohler Senior (1875-1940) – imprenditore e politico statunitense
Walter Jodok Kohler Junior (1904-1976) – imprenditore e politico statunitense, figlio del precedente